Бегалиев — фамилия. Известные носители:

 Бегалиев, Сувакун  Иманакунович (1945—2011) — кыргызский историк, политолог, педагог, публицист.
 Шейнфельд Бегалиева Асель Сувакуновна (род. 1977) — историк, доктор исторических наук, профессор.

 Бегалиев, Канатбек Кубатович (род. 1984) — кыргызский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Бегалиев, Муратбек Акимович (род. 1955) — композитор, общественный и государственный деятель, ректор Кыргызской Национальной консерватории.
 Бегалиев, Оналбек (род. 1942) — Герой Социалистического Труда.
 Бегалиев, Сайдулло Бегалиевич (1954—2021) — узбекский государственный деятель.
 Бегалиев, Сопубек Бегалиевич (1931—2002) — государственный и общественный деятель Кыргызской Республики.
 Бегалиев, Темиралы (1912—1988) — киргизский писатель, поэт, сказитель.